Borgne, fiume della Svizzera affluente del Rodano
Borgne, comune di Haiti capoluogo dell'omonimo arrondissement
Arrondissement di Borgne, arrondissement di Haiti nel dipartimento del Nord